Max Woiski sr., Surinaamse/Nederlandse muzikant
Max Woiski jr., diens zoon, ook een zanger/gitarist